Prellen steht

im Sinne eines physikalischen Stoßes für
 das Dribbeln, die Fortbewegung mit dem Ball beim Hand- und Basketballspiel
 das Prellen elektrischer Schaltkontakte
 das demonstrative, steife Prellspringen
 Fuchsprellen, eine höfische Tierquälerei

im übertragenen Sinn für
 einen Betrug wie die Zechprellerei

Siehe auch
 Prellung
 Prellbock, eine Form des Gleisabschlusses.
 Prellball, eine Mannschaftssportart.